Piotr Milewski (dyrygent) (1871-1947) –  dyrygent, muzyk, kompozytor
 Piotr Milewski (skrzypek) (ur. 1959) – skrzypek
 Piotr Milewski (dziennikarz) (ur. 1964) – dziennikarz, korespondent zagraniczny polskich mediów, pisarz
 Piotr Milewski (pisarz) (ur. 1975) – pisarz, fotografik
 Piotr Milewski (lekkoatleta) (ur. 1991) – lekkoatleta, skoczek wzwyż
 Piotr Milewski (siatkarz) – siatkarz
 Piotr Milewski (perkusista) – perkusista (Tarpany, Drumlersi, Czerwono-Czarni)
 Piotr Milewski (wydawca), laureat Śląkfy